Název Biskupice má vícero sídel a jejich částí:

 V Česku
 Biskupice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Biskupice (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Biskupice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Biskupice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Biskupice-Pulkov – obec v okrese Třebíč
 Biskupice (Biskupice-Pulkov) – část obce Biskupice-Pulkov v okrese Třebíč

 v Německu
 český název pro obec Bischofswerda v zemském okresu Budyšín

 v Polsku
 Biskupice (Malopolsko) – obec v okrese Wielicki
 Biskupice – městská část Zabrze
 Biskupice (Opolsko) – část obce Radlów
 Nowe Biskupice – část obce Słubice

 na Slovensku
 Biskupice (okres Lučenec) – obec v okrese Lučenec
 Biskupice (Trenčín) – část Trenčína
 Biskupice (Bánovce) – část Bánoviec nad Bebravou
 Podunajské Biskupice – městská část Bratislavy

Externí odkazy